Civitellino – abitanti di Civitella Marittima
Civitellino – abitanti di Civitella Paganico